Upernivik bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Upernivik (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Upernivik (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Upernivik (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Upernivik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Upernivik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Upernivik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Upernivik (Insel, bei Qassimiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Upernivik (Insel, bei Saarloq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Upernivik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Upernivik (Insel, Uummannaq) (auch Uperniviup Qeqertaa, Upernivik Ø), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland